Shot of Love, un album de Bob Dylan.
 Shot of Love, un album du groupe Lakeside.
 Shot of Love, une chanson d'AC/DC sur l'album The Razors Edge.